A Szipi és Szuper (eredeti cím: Best & Bester) 2022-től vetített koprodukció számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Joonas Utti és Anttu Harlin készített.

Angliában és Írországban 2022. szeptember 3-án a Nickelodeon, Kanadában 2022. szeptember 18-án az YTV , míg Magyarországon a Nicktoons mutatta be 2023. január 9-én.

Cselekmény 
Szipi és Szuper olyan világban élnek ahol az összes tárgy életre kel viszont Szipinek és Szupernek van egy különleges képessége aminek köszönhetően minden egyes nap egy új alakot tudnak felvenni, így a barátaikkal ellentétben mindig más módon élik meg a mindennapjaikat.

Szereplők

Magyar változat 
 Főcímdal: Szentirmai Zsolt 
 Bemondó: Juhász Zoltán
 Magyar szöveg: Niklosz Krisztina
 Szinkronrendező: Gaál Erika
 További magyar hangok: Gardi Tamás, Dézsy Szabó Gábor, Farkasinszky Edit, Pálmai Szabolcs, Hirling Judit, Orbán Gábor,

A szinkront a Labor Film szinkronstúdió készítette.

Évados áttekintés

Évadok

1. évad (2022)

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Finn számítógépes animációs sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai